Такерей () — фамилия. Известные носители:

 Такерей, Бал (1926—2012) — индийский журналист, ультраправый политик.
 Такерей, Кешав (1885—1973) — индийский общественный деятель, писатель, драматург, переводчик.